Nebraska steht für:

 Nebraska, Bundesstaat der Vereinigten Staaten
 Nebraska (Album), Album und Lied von Bruce Springsteen
 Nebraska (1965), US-amerikanischer Spielfilm von Burt Kennedy
 Nebraska (2013), US-amerikanischer Spielfilm von Alexander Payne
 USS Nebraska, mehrere Schiffe in der Geschichte der US-Marine, die nach dem Bundesstaat benannt waren
 Nebraska Peaks, Gebirgsgruppe in der Britannia Range, Antarktika

Nebraska bezeichnet folgende Orte:

 Nebraska (Indiana) im Bundesstaat Indiana
 Nebraska (North Carolina) im Hyde County (North Carolina)
 Nebraska (Pennsylvania) im Bundesstaat Pennsylvania
 Nebraska City, Kleinstadt im Otoe County, Nebraska